

Талдисайський сільський округ — адміністративна одиниця, Мугалжарський район, Актюбинська область
 Талдисайський сільський округ — адміністративна одиниця, Нуринський район, Карагандинська область